

Codici
NON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nonouti (Kiribati)
non – codice ISO 639-2 alpha-3 del norreno

Grammatica
non – Avverbio di negazione

Geografia
 Val di Non – valle del Trentino (Italia)
 Santa Maria di Non – frazione di Curtarolo (Padova)

Musica
NON – nome d'arte di Boyd Rice

Religione
 Santa Non – santa britannica, madre di san David del Galles

Fumetti
 Non – personaggio dei fumetti DC Comics

Altri progetti